Riccardo Saponara (* 21. prosinec 1991, Forli, Itálie) je italský fotbalista, který hraje za italský klub Janov CFC, kde je na hostování ze ACF Fiorentina.

Přestupy 

 z Ravenna Calcio do Empoli FC za 1 350 000 Euro
 z Empoli FC do AC Milan za 4 800 000 Euro
 z AC Milan do Empoli FC za 4 000 000 Euro
 z Empoli FC do ACF Fiorentina za 1 500 000 Euro (hostování)
 z Empoli FC do ACF Fiorentina za 9 000 000 Euro
 z ACF Fiorentina do UC Sampdoria za 2 000 000 Euro (hostování)

Statistiky

Úspěchy

Reprezentace 
 1x na ME 21 (2013 - stříbro)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Italští fotbalisté
Fotbalisté Empoli FC
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté ACF Fiorentina
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté FC Janov
Narození v roce 1991
Žijící lidé
Muži
Narození 21. prosince